Дмитрий Бойко:
 Бойко, Дмитрий Викторович (род. 1986) — украинский фехтовальщик на саблях.
 Бойко, Дмитрий Вячеславович (род. 1981) — украинский футболист.
 Бойко, Дмитрий Дмитриевич (1918—1981) — подполковник, Герой Советского Союза.